Motorola XOOM — первый планшет компании Motorola, а также первый планшет на операционной системе Google Android 3.0 Honeycomb. Впервые был показан 5 января 2011 года на CES 2011. Версия Xoom, продаваемая Verizon стала первым планшетом с ОС Android 3.1.

Версия с поддержкой 3G была представлена в феврале 2011, с поддержкой WiFi — в марте 2011.

Дата релиза: 17 февраля 2011 года (начальная стоимость 700 $)

Планшет был назван Лучшим устройством выставки CES 2011 («Best of the CES»)

Технические характеристики 
 Процессор: Nvidia Tegra 2 1 ГГц
 Оперативная память: 1 Гб LPDDR2
 Экран: 10.1", 1280x800 (150 PPI), емкостный
 Операционная система: Google Android 3.0 Honeycomb
 Связь и интерфейсы: WiFi 2.4 Ггц и 5 ГГц (a/b/g/n), Bluetooth 2.1+EDR+HID, microUSB, 3G (UMTS/HSDPA), HDMI
 Накопитель: 32 Гб
 Камеры:
 Основная: 5 Мп со светодиодной вспышкой
 Фронтальная: 2 Мп
 Время работы: в режиме воспроизведения видео 10 часов
 Аккумулятор 6500 mAh
 Дополнительные технологии: акселерометр, цифровой компас, гироскоп, датчик освещенности
 Размеры: 249.1х167.8х12.9 мм
 Вес: 730 г

См. также 
 Droid Xyboard

Примечания

Ссылки 
 Motorola XOOM

 Обзоры
 
 

Интернет-планшеты
Устройства на основе NVIDIA Tegra 2